Görög ist der Familienname von:

 László Görög (1903–1997), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Zita Görög (* 1979), ungarische Schauspielerin und Model